Robert Honyman steht für:

* Robert Honyman (Admiral) (um 1765–1848), britischer Admiral und Politiker
 Robert Honyman (Politiker) (um 1781–1808), schottischer Politiker